Sezon 2007 w World Touring Car Championship – czwarta edycja tego cyklu wyścigowego. Sezon rozpoczął się 11 marca w brazylijskim mieście Kurytyba, a zakończył 16 listopada 2007 roku w Makau. Wyścigi zostały rozegrane na 12 torach na których odbyły się po dwa wyścigi. 27 lutego FIA ogłosiła, że eliminację na torze Istanbul Park zaplanowane początkowo jako 13 & 14 runda sezonu zastąpione zostaną wyścigiem na torze Anderstorp. W tym sezonie po raz pierwszy wprowadzono zasadę mówiącą o starcie lotnym podczas pierwszego wyścigu weekendu, do którego kolejność startowa była ustalana podczas kwalifikacji. Drugi wyścig pozostał bez zmian i kolejność startową ustalano na podstawie odwrócenia czołowej ósemki z pierwszego wyścigu.

Lista startowa 
.

W odwołaniu do: 2007 Entry List

Poszczególne wyniki

Klasyfikacje końcowe

Kierowcy 

System przyznawania punktów: 10–8–6–5–4–3–2–1 dla najlepszej ósemki w obu wyścigach.

Kierowcy z 0 punktami nie zostali sklasyfikowani w oficjalnej klasyfikacji.

* Philip Geipel, Robert Dahlgren, Colin Turkington i David Louie nie zostali dopuszczeni do zdobywania punktów. Ci, którzy byli 9 w wyścigu drugim rundy szwedzkiej, Wyścigu 1 i 2 rundy brytyjskiej oraz wyścigu drugiego rundy w Makau.

Kierowcy niezależni

Producenci

Przypisy

Linki zewnętrzne